

Acronimi
DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) – istituto nazionale di statistica della Colombia
DANE (DNS-based Authentication of Named Entities) – protocollo di sicurezza informatica

Geografia
Dane – villaggio della Slovenia
Dane – comunità non incorporata del Canada
Dane – città del Wisconsin, USA
Contea di Dane – contea del Wisconsin, USA

Persone
Eric Dane – attore statunitense
Lawrence Dane – attore canadese
Marco Dané – autore televisivo, pedagogista e regista teatrale italiano
Roberto Dané – produttore discografico, arrangiatore, paroliere, regista televisivo ed autore teatrale italiano
Warrel Dane – cantante statunitense

Altro
Dane – nome proprio di persona
Dane – personaggio dei fumetti Wildstorm